Жак Кюжа́ ( или Cujaus), на латыни Куяций (; 1522 год, Тулуза — 4 октября 1590 года, Бурж) — французский правовед (юрист); виднейший представитель так называемой филологической или элегантной школы изучения римского права (школы гуманистов). Ввёл преподавание римского права как учебной дисциплины. Его имя было нарицательным для обозначения учёного законника.

Карьера 
Блестящий лекторский талант, новизна метода, обширность знаний привлекали на чтения Кюжа, начатые в 1547 году в Тулузе, массу слушателей и создали ему большую славу, но возбудили и ненависть преданных Аккурсию и Бартолу тулузских учёных юристов, которые отказали Кюжа в назначении на освободившуюся в 1554 году кафедру римского права, отдав её какой-то бездарности, «предпочтя человеку обезьяну», как выразился один позднейший юрист.

Кюжа не остался, однако, без кафедры и последовательно занимал, с огромным успехом и славой, профессорские места в Бурже, Валансе, Турине, Гренобле и Париже.

Научные методы 

Рассматривал римское право в связи с жизнью и культурой, его вызвавшими, и тем самым проводил мысль о невозможности безусловного и отвлечённого приложения римских норм к современной ему действительности. Обладая обширными познаниями в области античной культуры и языка, чем он резко отличался от глоссаторов, Кюжа в своих трудах восстановливал неясные до тех пор подробности этой культуры, дал длинный ряд верных толкований норм римских юристов, вместо искажённых комментаторских, и в первый раз старался оживить образы истинных творцов римского права — Папиниана, Ульпиана, Юлия Павла.

Написанные отличным латинским языком, труды Кюжа составляли и в этом отношении резкий контраст с трудами его предшественников, подавая руку лишь сочинениям Алчиато. Метод Кюжа была экзегетическим, в противоположность начавшему получать господство синтетическому, представителем которого был Донелл, и старого бартоловского (см. Комментаторы).

Отличительную черту Кюжа являло его стремление к ясному пониманию и изложению духа и смысла права, вместо буквального и казуистического толкования глоссаторов. Влияние Кюжа на последующее развитие изучения римского права меньше влияния Донелла: практические тенденции последнего имели больше силы, чем чисто научное исследование Кюжа. Но за Кюжа осталась безусловная заслуга провозвестника «объективно-научного» направления в изучении римского права.

Труды 
Кюжа́ принадлежит огромный ряд сочинений (перечень в «Revue de législation», X, 1839), выдержавших многочисленные издания.
 Переиздание сочинений, 1874 (9 тт.).

Примечания

Литература 
 Berriat St. Prix, «Histoire de droit romain, suivie de l’histoire de Cujas» (П. 1821);
 Eyssel, «Donneau, sa vie et ses ouvrages» (Дижон, 1860);
 Flach, «Cujas, les glossateurs et les bartolistes» («Nouv. revue historique de droit», VII, 201).

Ссылки 

 
 Жак Кюжа в энциклопедии Британника

Римское право
Юристы Франции
Юристы XVI века
Адвокаты Франции XVI века
Адвокаты по алфавиту
Специалисты по римскому праву
Адвокаты Франции
Юристы по алфавиту